Engelse schrijfwijze van Verulamium, een van de belangrijkste steden in de Romeinse provincie Britannia
 Baron Verulam, een voormalige Britse adellijke titel 
 Earl van Verulam, een Britse adellijke titel 
 Verulam (Zuid-Afrika), een plaats in KwaZoeloe-Natal (Zuid-Afrika)
 Verulam Township, een plaats in de gemeente Kawartha Lakes in Ontario (Canada)
 HMS Verulam (1917), een Brits marineschip in de Eerste Wereldoorlog
 HMS Verulam (R28), een Britse marineschip in de Tweede Wereldoorlog